Mirantensi – abitanti di Mirante da Serra
Mirantensi – abitanti di Mirante do Paranapanema
Mirantensi – abitanti di Mirante